Retrieval kommt aus dem Englischen und steht für gewinnen, finden, abholen. Es wird im Kontext von Datenbank- oder Informationssystemabfragen verwendet und kann im Speziellen stehen für:
 Information Retrieval
 Document Retrieval
 Erweitertes Boolesches Retrieval
 Fuzzy Retrieval
 Sound Retrieval System
 Vektorraum-Retrieval

Siehe auch: Anfragesprache